Day6 — лучшая южнокорейская рок-группа, выпустившая два мини-альбома, пять синглов и музыкальных клипов.

Студийные альбомы

Live альбом

Компиляции

Мини-альбомы

Синглы

Другие песни чартов

Саундтреки

Музыкальные видеоклипы

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 http://www.billboard.com/charts/world-albums/2016-04-16